Batodromeus är ett släkte av insekter. Batodromeus ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Batodromeus